Ленинградский областной комитет КПСС — руководящий орган Ленинградской областной организации Коммунистической партии Советского Союза. Образован в 1927 году, преемник Ленинградского губернского комитета ВКП(б).

Комитет избирался областными конференциями КПСС. Занимался реализацией решений областных конференций, организацией и утверждением районных партийных организаций Московской области, выполнением решений ЦК партии.

Секретари 
 1927—1934 — Киров, Сергей Миронович
 1934—1945 — Жданов, Андрей Александрович
 1945—1946 — Кузнецов, Алексей Александрович
 1946—1949 — Попков, Пётр Сергеевич
 1949—1953 — Андрианов, Василий Михайлович
 1953—1957 — Козлов, Фрол Романович
 1957—1962 — Спиридонов, Иван Васильевич
 1962—1970 — Толстиков, Василий Сергеевич
 1970—1983 — Романов, Григорий Васильевич
 1983—1985 — Зайков, Лев Николаевич
 1985—1989 — Соловьёв, Юрий Филиппович
 1989—1991 — Гидаспов, Борис Вениаминович

Примечания

Литература 
 Ленинградская организация КПСС в цифрах. Л., 1968. 66 с.
 Ленинградская организация КПСС в цифрах, 1917—1973. Л., 1974. 144 с.
 Ленинградский областной комитет ВКП(б) — КПСС // Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический справочник. / Ред. коллегия: Белова Л. Н., Булдаков Г. Н., Дегтярев А. Я. и др. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1992

Ссылки 
 Ленинградский губернский комитет ВКП(б) (1917—1927) (Ф.16, 12 501 ед.хр., 1917—1927 гг. Оп.1-2, реестр описей, указатель к описям, перечни вопросов 1918, 1920—1927 гг.) // Путеводитель по фондам Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга. / Сост. Т. С. Конюхова и д.и.н. Н. Б. Лебедева (отв.сост.). — СПб.: Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга, 2000
 Ленинградский областной комитет КПСС (1927—1991) (Ф.24, 88 444 ед.хр., 1927—1991 гг., 231 оп. (1-36, 41-63, 65-107, 109—116, 118—233), реестр описей, перечни вопросов 1927—1988 гг.) // Путеводитель по фондам Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга. / Сост. Т. С. Конюхова и д.и.н. Н. Б. Лебедева (отв.сост.). — СПб.: Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга, 2000
 Ленинградский промышленный обком (1963—1964) (Ф.8437, 1867 ед.хр., 1962—1965 гг. Оп.1-8, перечни вопросов 1963—1964 гг.) // Путеводитель по фондам Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга. / Сост. Т. С. Конюхова и д.и.н. Н. Б. Лебедева (отв.сост.). — СПб.: Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга, 2000
 Ленинградский сельский обком КПСС (1963—1964) (Ф.8422, 456 ед.хр., 1962—1965 гг. Оп.1-4, перечни вопросов 1963—1964 гг.) // Путеводитель по фондам Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга. / Сост. Т. С. Конюхова и д.и.н. Н. Б. Лебедева (отв.сост.). — СПб.: Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга, 2000
 Петербургский комитет РСДРП (ПК РСДРП) (1898—1917) (Ф.2856, 50 ед.хр., 1902—1908, 1916—1917 гг., оп.1-2.) // Путеводитель по фондам Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга. / Сост. Т. С. Конюхова и д.и.н. Н. Б. Лебедева (отв.сост.). — СПб.: Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга, 2000
 Петроградский комитет РКП(б) (Ф.1, 1720 ед.хр., 1917—1920 гг. Оп.1-5, реестр описей, систематический каталог.) // Путеводитель по фондам Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга. / Сост. Т. С. Конюхова и д.и.н. Н. Б. Лебедева (отв.сост.). — СПб.: Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга, 2000
 Северо-западное областное бюро ЦК ВКП(б) (Севзапбюро, Севзапоблбюро) (1921—1927) (Ф.9, 2854 ед.хр., 1919—1928 гг., оп.1-2.) // Путеводитель по фондам Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга. / Сост. Т. С. Конюхова и д.и.н. Н. Б. Лебедева (отв.сост.). — СПб.: Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга, 2000
 Уездные комитеты (1898—1917) (11 фондов, 6169 ед.хр., 1917—1927 гг.) // Путеводитель по фондам Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга. / Сост. Т. С. Конюхова и д.и.н. Н. Б. Лебедева (отв.сост.). — СПб.: Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга, 2000
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 Мэру Ленинграда выделили кабинет бывшего первого секретаря обкома КПСС в Смольном

Персоналии:Ленинградская область
С

Списки глав регионов России
Списки:Ленинградская область
Первые секретари Ленинградского обкома КПСС
Ленинградский
История Ленинградской области